Список стран по туристическим посещениям (World Tourism rankings) составляется Всемирной организацией по туризму (UNWTO) в составе публикации «Барометр мирового туризма» (World Tourism Barometer), выпускаемой три раза в год. В этой публикации Макрорегионы мира по классификации ООН, упорядочены по количеству прибытий туристов из-за рубежа, по доходам от въездного туризма, а также по расходам туристов за границей.

Международный туризм по стране назначения 

В 2017 году самыми популярными международными туристическими направлениями были:

Африка и Ближний Восток

Африка 
В 2016 году насчитывалось более 57.8 (млн) туристских прибытий из-за границы в страны Африки, что больше на 7,8 % по сравнению с 2015 годом. В 2016 году десятью самыми популярными направлениями были:

Ближний Восток

Америка

Азия и Океания 
В 2013 году насчитывалось более 248,0 туристских прибытий из-за границы в страны Азии и Океании, что больше на 6,2 % по сравнению с 2012 годом. В 2013 году десятью самыми популярными направлениями были:

Европа

Примечания

Ссылки 

Туризм
Сравнительные списки стран